Die Liste der Naturdenkmale in Niedergeckler nennt die im Gemeindegebiet von Niedergeckler ausgewiesenen Naturdenkmale (Stand 11. August 2013).

Einzelnachweise 

Niedergeckler
!Naturdenkmale